E4, E-4, E04, E004 ou E.IV peut faire référence à :

Code Postal 
 London E4, le  code postal de Chingford.

Domaine militaire 
 Boeing E-4, un avion de commandement militaire ;
 Fokker E.IV, un avion militaire néerlandais ;
 HMS E4, un sous-marin de la Royal Navy.

Entreprise 
 .e4, une société américaine.

Jeux 
 Ouverture du pion roi au jeu d'échecs est caractérisée par le coup 1.e4.

Média 
 E4, une chaîne de télévision au Royaume-Uni.

Musique 
 E2-E4, un album du musicien allemand Manuel Göttsching sorti en 1984.

Photographie 
 Traitement E-4, un procédé de développement obsolète, associé à un film photographique transparent.

Robotique 
 Honda E4, un prédécesseur du robot de Honda ASIMO.

Sciences 
Biochimie
 Leucotriène E4, un composé biochimique de la famille des leucotriènes ;
 E4 (ou Estetrol), une hormone (œstrogène) exclusivement produite par le foie du fœtus, in utero.

Médecine 
 Autres goitres non toxiques (E04), d'après la Classification internationale des maladies.

Sport 
 Sentier européen de grande randonnée E4, un sentier de grande randonnée européen, l'Arc méditerranéen de l'Espagne à la Crète.

Transports 
Route
  Route européenne 4, traversant la Finlande et la Suède ;
  Route européenne 004, traversant le Kazakhstan et l'Ouzbékistan.

Aviation
  (anciennement) ;
 .

Train
 CNW Class E-4, une locomotive à vapeur 4-6-4 du Chicago & Northwestern Railway ;
 E4, une branche de la ligne E du RER d'Île-de-France ;
 EMD E4, une locomotive diesel américaine ;
 Shinkansen série E4, une série de 26 rames automotrices électriques à grande vitesse japonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres